Priesnitz ist der Familienname folgender Personen:

 Heiner-Matthias Priesnitz (* 1944), deutscher Zeichner
 Walter Priesnitz (1932–2012), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter

Priesnitz steht für:
 Priesnitz (Ort), Ort in Schlesien

Siehe auch:
 Prießnitz
 Briesnitz
 Přísečná